, 1786
 , 1779
 Симфония № 32 (Хованесс), 1977

 0032